Die slowenische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft ist die Tennisnationalmannschaft der Slowenien, die im Billie Jean King Cup eingesetzt wird. Der Billie Jean King Cup (bis 1995 Federation Cup, 1996 bis 2020 Fed Cup) ist der wichtigste Wettbewerb für Nationalmannschaften im Damentennis, analog dem Davis Cup bei den Herren.

Geschichte 
1992 nahm Slowenien erstmals am Billie Jean King Cup teil. Das bislang beste Ergebnis war das Erreichen des Viertelfinales im Jahr 2003.

Teamchefs (unvollständig) 
 Mima Jaušovec, 2003–2005
 Dominik Senica, 2006
 Iztok Božič, 2007–2011
 Maja Matevžič, 2012
 Tina Pisnik, 2013–2014
 Andrej Krasevec, 2015

Spielerinnen der Mannschaft (unvollständig)

Siehe auch 
Slowenische Davis-Cup-Mannschaft

Weblinks 
 

Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft
Billiejeankingcupmannschaft
Billiejeankingcup